Стив Лоуренс (Steve Lawrence, наст. имя — Сидни Лейбовиц, род. 8 июля 1935) — американский певец и актёр, наибольшую известность которому принесли, в основном, песни, записанные с женой Эйди Горме; дуэт Steve and Eydie был завсегдатаем популярной в 1950-х годах телепрограммы Стива Алена The Tonight Show. Десять сольных альбомов Лоуренса входили в Billboard 200; в списках синглов выше других поднимались «Party Doll» (#5, 1957) и «Footsteps» (#7, 1960).

Биография 
Сидни Лейбовиц родился в семье Анны (в девичестве Гельб) и Макса Лейбовица в Бруклине, Нью-Йорк, обучался в средней школе Томаса Джефферсона (Thomas Jefferson High School), а петь начал в синагоге, где его отец был хаззаном.

Дискография

Студийные альбомы (избранное) 
 1958 — Here’s Steve Lawrence (The Billboard 200 #19)
 1961 — Portrait of My Love (# 76)
 1963 — Winners! (#27)
 1964 — Academy Award Losers (#135)
 1964 — Everybody Knows (#73)
 1964 — What Makes Sammy Run? (Original Broadway Cast) (#28)
 1965 — Steve Lawrence Show (#133)
 1967 — Together on Broadway (#136)
 1969 — Real True Lovin''' (#188)
 1969 — What It Was, Was Love'' [Original Soundtrack] (#141)

Синглы

Примечания 

Выпускники Средней школы Томаса Джефферсона (Бруклин)
Певцы и певицы США
Исполнители ABC Records
Исполнители Columbia Records